Sium incisum är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Sium incisum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
incisum